Jürgen Gjasula – calciatore albanese con cittadinanza tedesca
 Klaus Gjasula – calciatore albanese con cittadinanza tedesca